Джеймс Бенджамин Блиш () е американски писател на фантастика.

Биография и творчество 
Джеймс Блиш е роден на 23 май 1921 година в Ист-Ориндж в щата Ню Джързи, САЩ. Завършва Колумбийския университет и по време на Втората световна война влиза в армията. Известно време след края на войната започва да се занимава с литература. Неговите най-известни произведения са „A Case of Conscience“ и тетралогията „Okie“. Негов принос е термина газов гигант.

Библиография

Цикъл „Okie“ 
 Earthman, Come Home
 They Shall Have Stars
 The Triumph of Time
 A Life for the Stars

Цикъл „Okie“ (разкази) 
 Bindlestif
 Okie

Цикъл „After Such Knowledge“ 
 A Case of Conscience
 Doctor Mirabilis
 Black Easter
 The Day After Judgement

Романи 
 A Torrent of Faces
 And All the Stars a Stage
 Jack of Eagles
 Mission to the Heart Stars
 The Duplicated Man
 The Frozen Year
 The Night Shapes
 The Quincunx of Time
 The Seedling Stars
 The Star Dwellers
 The Vanished Jet
 Titan's Daughter
 VOR
 Welcome to Mars!

Повести и разкази

Вижте също 
 Златен век на научната фантастика

Външни препратки 
 

Американски писатели фантасти
Носители на награда Хюго